
America è un toponimo coniato in omaggio al navigatore fiorentino Amerigo Vespucci che denota le terre del Nuovo Mondo portate a conoscenza degli europei da Cristoforo Colombo nel 1492.

Geografia 
 America – continente dell'emisfero occidentale abitualmente suddiviso in:
 America settentrionale o Nordamerica;
 America centrale o Centroamerica;
 America meridionale o Sudamerica
 Stati Uniti d'America – per sineddoche chiamati talora America – Stato federale dell'America settentrionale
 Argentina
 América – centro della provincia di Buenos Aires
 Paesi Bassi
 America – frazione di Horst aan de Maas nella provincia del Limburgo

Cinema 
 America – film del 1914 diretto da Lawrence B. McGill
 America – film del 1924 diretto da David Wark Griffith
 America – film del 1986 diretto da Robert Downey Sr.
 America – film del 2009 diretto da Yves Simoneau

Editoria e letteratura 
 America – opera del 1842 di Charles Dickens
 America – titolo postumo di un romanzo (1927) di Franz Kafka
 America – collana edita da CEPIM tra il 1971 e il 1977
 America – rivista dei Gesuiti statunitensi
 America – opera del 1947 di Il'ja Ėrenburg
 America – romanzo del 1995 di T. Coraghessan Boyle
 America – saggio del 2000 di Jean Baudrillard
 America – raccolta in italiano di opere di Vladimir Majakovskij

Musica 
 America – titolo originale e alternativo del brano My Country, 'Tis of Thee del 1831
 America – gruppo musicale anglo-statunitense
 America – primo album del suddetto gruppo (1971)
 America – brano musicale di Leonard Bernstein del 1957 dal musical West Side Story
 America (2nd Amendment) – singolo dei The Nice del 1968
 America – album di John Fahey del 1971
 America – singolo di Simon & Garfunkel del 1972
 America – singolo di Gianna Nannini del 1979
 America – album di Kurtis Blow del 1985
 America – singolo di Prince del 1985
 America/Jihad – singolo dei Killing Joke del 1988
 America – album de I Trilli del 1989
 America – album dei Modern Talking del 2001
 America – singolo dei Razorlight del 2006
 America – album di Dan Deacon del 2012
 America – singolo di Deuce del 2012
 America – singolo di Ron del 2014
 America – album dei Thirty Seconds to Mars del 2018
 America – singolo di Galeffi del 2019

Sport 
 America – imbarcazione vincitrice della Coppa delle Cento Ghinee – da allora ribattezzata America's Cup
 Club Deportivo América o América de Quito – club calcistico ecuadoriano
 Club de Fútbol América – club calcistico messicano
 Corporación Deportiva América o América de Cali – club calcistico colombiano
 U América Fútbol Club o U América – club calcistico peruviano

Altro 
 America o América – prenome femminile in lingua inglese, portoghese o spagnola
 America – opera d'arte di Maurizio Cattelan

Pagine correlate 
 América Futebol Clube
 Amerika

Altri progetti